John Nesbitt ist der Name folgender Personen:

* John Nesbitt (Politiker) (1745?–1817), britischer Politiker 
 John Nesbitt (Musiker) (1900–1935), US-amerikanischer Jazzmusiker
 John Nesbitt (Schauspieler) (1910–1960), kanadischer Schauspieler, Produzent und Drehbuchautor 
 John Nesbitt (Fußballspieler) (* 1933), englischer Fußballspieler